Das Herrendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2023 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger sind Alfie Hewett und Gordon Reid.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herrendoppel
2023